Irreligious — другий студійний альбом Moonspell. Виданий лейблом Century Media 29 липня 1996-го.

Список пісень

Склад на момент запису 
 Фернанду Рібейру (; Langsuyar) — вокал
 Рікарду Аморім (; Morning Blade) — гітара
 Педру Пайшау (; Passionis / Neophytus) — клавішні, гітара
 Мігел Гашпар (; Mike / Nisroth) — ударні
 Айреш Перейра (; Ahriman) — бас

Примітки

Посилання 
 «Irreligious» в Encyclopaedia Metallum 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми дум-металу